Louisa Maria Amalia Theresia van Bourbon (Napels 27 juli 1773 – Wenen, 19 september 1802) was de dochter van koning Ferdinand I der Beide Siciliën. Ze trouwde met groothertog Ferdinand III van Toscane.

Leven 
Prinses Louisa Maria was het tweede kind van koning Ferdinand I en koningin Maria Carolina van de Beide Siciliën. Ze had één oudere zus (Maria Theresia) en na haar volgden nog vijftien broertjes en zusjes, van wie een groot aantal op jonge leeftijd stierf. Van de broers en zussen die de volwassen leeftijd bereikten, trouwden de meesten in de hoge adel: Maria Theresia trad bijvoorbeeld in het huwelijk met keizer Frans II, Marie Amélie trouwde de Franse koning Lodewijk Filips I en Maria Antonia werd door haar huwelijk met Ferdinand VII van Spanje kroonprinses van Spanje. Zelf trouwde Louisa Maria in 1790 met de pas gekroonde groothertog Ferdinand III van Toscane. Het paar kreeg vijf kinderen. Louisa Maria stierf echter al in 1802 op 29-jarige leeftijd. Ferdinand III hertrouwde in 1821 met prinses Marie, een zus van de koningen Frederik August II en Johan van Saksen.

Kinderen 
Uit het huwelijk van Louisa Maria en Ferdinand III werden vijf kinderen geboren:
 Caroline (1793-1802), op jonge leeftijd gestorven
 Frans Leopold (1794-1800), op jonge leeftijd gestorven
 Leopold (1797-1870), groothertog van Toscane
 Maria Louisa (1799-1857)
 Maria Theresia (1801-1855), gehuwd met koning Karel Albert van Sardinië

Huis Bourbon-Sicilië
Bourbon, L